I comuni del Camerun sono la suddivisione territoriale di terzo livello del Paese, dopo le regioni e i dipartimenti. È indicata la popolazione risultante dal censimento ufficiale del 2005.

Lista

Collegamenti esterni